Engels voetbalelftal onder 17 (mannen)
Engels voetbalelftal onder 17 (vrouwen)